A Boom jelentései:

Boom, település Belgiumban.

Zenében
Boom, a The Sonics együttes 1966-os albuma.
Boom, Anastacia 2002-es dala.

Egyéb
 Boom (2003) bollywoodi film